Памятник Афанасию Никитину — один из известнейших памятников Твери (на родине путешественника, первого европейца, проложившего торговый путь в Индию). Расположен на Набережной Афанасия Никитина (Заволжский район) на левом берегу Волги. 

Памятник представляет собой четырёхметровую бронзовую статую на гранитном постаменте, установленную на круглой чугунной площадке в виде ладьи с головой коня. Памятник был создан скульпторами С. М. Орловым и А. П. Заваловым по проекту архитектора Г. А. Захарова и открыт в июне 1955 года, на церемонии открытия присутствовал посол Индии в СССР К. П. Ш. Менон. За памятником расположена Церковь Воскресения Христова (Трёх Исповедников).

Галерея

Примечания

Ссылки 
 «Тверь старинная». Как появился памятник путешественнику Афанасию Никитину, который установлен на набережной, носящей его имя // Сетевое издание «TVERIGRAD.RU» (Твериград)
 Афанасий Никитин. Памятники  // Краеведческий информационный центр.

Никитину
Никитину
Т
Здания и сооружения, построенные в 1955 году в России
1950-е годы в Тверской области